VI Чемпионат Украинской ССР по футболу разыгрывался в рамках Всеукраинского Праздника Физкультуры (Всеукраїнське свято фізкультури) — отборочного турнира к Всесоюзной Спартакиаде — с 10 июня по 30 июля 1928 года (финальный турнир прошел с 25 по 30 июля в Харькове.)

Победу, как и во всех предыдущих первенствах, в 6-й раз одержала сборная команда Харькова.

Организация и проведение турнира 
К участию в соревнованиях были заявлены команды 30 территориальных округов (из 41 входивших в состав УССР  на тот момент), представленных в основном сборными командами одного из городов округа (как правило, административного центра).
 
Сначала были проведены отборочные соревнования, проходившие по «олимпийской» системе в один матч на поле одного из соперников; четыре сильнейшие команды — победители четвертьфиналов — выявляли победителя в турнире по «круговой» системе, все матчи которого проводились в столице.

В предварительном турнире было отмечено значительное количество «неявок» одной из команд по причинам как финансово-организационного, так и дисциплинарного характера.

Отборочный турнир

Турнирная сетка

Финальный турнир

Турнирная таблица

Матчи

Примечания

Литература

Ссылки 
 Журнал «Физкультура и спорт» 1928 № 32 
 Журнал «Вестник физической культуры» 1928 № 8
 "Луганская правда" за 10 июня 1928 года
 Футбол Горловки – 110 лет истории. — newsua.ru
 footballfacts.ru

Чемпионат УССР по футболу
Июнь 1928 года
Июль 1928 года